Джинд :

 Джинд — город в индийском штате Харьяна.
 Джинд  — округ в индийском штате Харьяна.